Luis Guzmán, mexikói vízilabdázó, olimpikon (1945–)
Luis Guzmán, Puerto Ricó-i színész (1956–)
Luis Roberto Guzmán, Puerto Ricó-i színész (1973–)